Росіяни у Кіровоградській області — російське населення на території найбільш центральної області України. Росіяни Кіровоградської області є найчисельнішою національною меншиною краю. Згідно з даними перепису 2001 року, на Кіровоградщині проживало 83 900 росіян або 7,5% населення; частка українців становила 90,1%, молдован — 0,7%, білорусів — 0,5%, поляків —  0,2%, вірмен — 0,3%, болгар — 0,2%, євреїв — 0,1% від загальної чисельності населення області. Водночас простежується тенденція до зниження частки росіян в області: за переписом населення 1989 року їх було 11,7%.

Структура розселення 
Росіяни здебільшого розселялися у східній частині області. Найбільша їх частка у місті Світловодськ  (супутнику Кременчуцької ГЕС) — 14,8%. Найбільша російська громада мешкає в обласному центрі Кропивницький — 30 тисяч осіб (12% населення). Для порівняння: у 1989 році визнали себе росіянами 19,5% жителів Кіровограда (назва Кропивницького в 1939—2016 рр.). У сільськогосподарському Онуфріївському районі, де є етнічно російські села, частка росіян (при русі із заходу на схід) досягає порівнянних з містами значень — 12,8%. Таким чином, східна частина Кіровоградської області належить до новоросійського типу розселення, для якого характерна рівна присутність росіян у сільській та міській місцевостях (що пов'язано з історією заселення краю і подальшої урбанізації вже місцевого російського населення).

Райони і міста обласного значення з часткою росіян >4%:
 Кропивницький	—	30	тис.;	12	%
 Олександрія	—	10,2	тис.;	11	%
 Знам'янка	—	3	тис.;	10,3	%
 Світловодськ	—	7,4	тис.;	14,8	%
 Олександрійський район	—	1,6	тис.;	3,9	%
 Долинський район	—	1,8	тис.;	4,7	%
 Знам'янський район	—	1,4	тис.;	4,6	%
Кропивницький район	—	3,5	тис.;	9,3	%
 Маловисківський район	—	3,3	тис.;	6,4	%
 Онуфріївський район	—	2,8	тис.;	12,8	%
 Петрівський район	        —	1,5	тис.;	5,2	%
 Світловодський район	—	2,1	тис.;	12,7	%

Рідна мова 
Більша частина (87,3%) росіян області вважає рідною мовою російську, її також називають рідною і представники деяких інших національностей (приміром, 28,9%  білорусів і 63,2% євреїв).

Див. також 
 Населення Кіровоградської області
 Русифікація України

Примітки 

Російська діаспора в Україні
Населення Кіровоградської області